Montcabrer, muntanya de la Serra de Mariola a la comarca del Comtat
 Montcabrer, muntanya de la Serralada Litoral, a la comarca del Maresme
 Montcabrer, masia del terme municipal de Santa Maria d'Oló, a la comarca del Moianès